Simionești se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Simionești, Neamț
 Simionești, Bistrița-Năsăud

Vezi și 
 Simionescu (nume de familie)

Toponime românești